Saint-Cricq kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Cricq-Villeneuve, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Cricq-du-Gave, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Cricq-Chalosse, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Cricq, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,